Алексей Серебряков:
 Серебряков, Алексей Андрианович (1869―1920) ― русский певец, артист оперы.
 Серебряков, Алексей Валерьевич (род. 1964) — советский и российский актёр.
 Серебряков, Алексей Константинович (1836―1905) — русский архитектор.